Gral est un patronyme.

 Rodrigo Gral (né en 1977), footballeur brésilien ;
 Émilie Gral (née en 1986), sportive française en natation handisport.

Homonymie
